Хабарский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Хабарском районе Алтайского края России. Административный центр — село Хабары.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5552 человека, в том числе 2549 мужчин и 3003 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Хабары.

Примечания 

Муниципальные образования Хабарского района
Сельские поселения Алтайского края